

Річний — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Річний — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Річний — селище, Опаринський район, Кіровська область
 Річний — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Річний — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 Річний — селище, Юргинський округ, Кемеровська область
 Річний — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область